Il singolare del Queen's Club Championships 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andy Roddick era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Rafael Nadal.

Rafael Nadal ha vinto in finale 7–6(6), 7–5, contro Novak Đoković.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Rafael Nadal (campione)
  Novak Đoković (finale)
  Andy Roddick (semifinali)
  David Nalbandian (semifinali)
  Richard Gasquet (quarti)
  Andy Murray (quarti, ritirato per infortunio)
  Paul-Henri Mathieu (terzo turno)
  Ivo Karlović (quarti)

  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Fernando González (terzo turno)
  Lleyton Hewitt (quarti)
  Andreas Seppi (secondo turno)
  Janko Tipsarević (terzo turno)
  Feliciano López (primo turno)
  Mardy Fish (terzo turno, ritirato per infortunio)
  Sam Querrey (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Queen's Club Championships 2008
ATP Tour 2008